Hölemann ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Gustav Hölemann (1809–1886), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Hochschullehrer
 Karl Friedrich Hölemann, deutscher Theologe und Politiker, Abgeordneter des Landtags von Anhalt-Dessau